Александр Загряжский:
 Загряжский, Александр Артемьевич (1715—1786) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Загряжский, Александр Михайлович (1797—1783) — участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии, симбирский гражданский губернатор (1831—1835).